Тест е система от въпроси, чрез които се определя или измерва подготовка, придобити знания и умения, умствени способности и интелигентност. Разговорно се употребява и като синоним на изпит, проверка.

В програмирането 
 Тест на Тюринг
 Тестване на софтуер

В психологията 
 Тест на Роршах
 Личностен тест

В техниката 
 Краш-тест
 Тест пилот

Източници